Markus Puolakka (Pieksämäki, 6 mei 1985) is een Fins langebaanschaatser.

Persoonlijk records

Resultaten

Fins langebaanschaatser
Fins olympisch deelnemer